Lista över Holsteins regenter finns för:

*Lista över grevar av Holstein 1111–1459
Lista över grevar och hertigar av Holstein-Gottorp 1544–1763